est la formule brute de plusieurs isomères.

 triméthoprime, numéro CAS 
 bénomyl, numéro CAS 
 pentoxifylline, numéro CAS